Schusterstadt ist – aufgrund der dort einstmals bedeutenden Berufsstände der Schuhmacher – der Beiname folgender Städte:

 Barmstedt in Schleswig-Holstein
 Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern
 Preetz in Schleswig-Holstein

Stadttitel

Handwerk (Deutschland)

Deutsche Wirtschaftsgeschichte